Angels Cry – album degli Angra del 1993
 Angels Cry – singolo di Mariah Carey del 2010